

Patronyme 

 Marcellin Yacé (1963-2002), producteur, musicien et arrangeur ivoirien.
 Olivia Yacé (1998-), reine de beauté ivoirienne, élue Miss Côte d'Ivoire 2021 et Deuxième dauphine Miss Monde 2021
 Philippe Yacé (1920-1998), intellectuel, homme politique et instituteur ivoirien.
 Jean Marc Yacé, (1961-), Intellectuel, homme politique, Maire de la Commune de Cocody et père de Olivia Yacé

Construction 
 Le pont Philippe-Yacé, pont routier de Côte d'Ivoire.